

Населені пункти та їхні частини
 Кемблув — село в гміні Рудна Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Кемблув — село в гміні Падев-Народова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Кемблув — колонія в гміні П'яскі Свідницького повіту Люблінського воєводства

Примітки